Barbara Radecki, une actrice, scénariste et productrice canadienne.
 Loana Radecki, une ancienne modèle et reine de beauté allemande.

Patronyme polonais